

Geografia 
 Bakin (fiume) – fiume situato nella Repubblica Centrafricana
 Bakin (collina) – collina in Nigeria

Persone 
 Alexander Bakin (1971) – scacchista russo
 Boris Bakin (1913-1992) – politico sovietico-russo
 Kyokutei Bakin (1767-1848) – scrittore giapponese
 Vladimir Bakin (1953) – militare russo